

Топонім 

 Ус — річка в Красноярському краю, притока Єнісею.
 Ус — річка в Республіці Комі, притока Мезені.

Прізвище 

Ус — українське, російське і норвезьке прізвище.
 Ус Александер — норвезький біатлоніст, чемпіон світу.
 Ус Анатолій Вікторович (1972—2022) — старший содат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ус Артем Володимирович (1994—2014) — старший солдат, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Ус Василь Родіонович — донський козак, один з керівників Селянської війни на чолі з Степаном Разіним.
 Ус Вікторія Володимирівна — українська веслувальниця.
 Ус Іван Маркіянович (1924—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Ус Тетяна Миколаївна — сержант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Вус
 Усс

Українські прізвища
Російські прізвища
Норвезькі прізвища